SVT – w medycynie, częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)
 SVT – szwedzka telewizja publiczna